Парламентские выборы в Норвегии проходили с 20 августа по 10 сентября 1900 года и стали первыми после введения всеобщего избирательного права для мужчин. В результате победу одержала Либеральная партия, получившая 77 из 114 мест парламента. Это был последний случай, когда какая-либо партия получила абсолютное большинство в парламенте Норвегии.

Ход выборов 
Выборы 1900 года стали первыми в Норвегии после введения всеобщего избирательного права для мужчин и предпоследними парламентскими выборами с непрямым голосованием, когда избиратели голосовали не за депутатов, а за выборщиков. В каждом избирательном округе затем выборщики избирали депутатов. В сельской местности в каждом из 18 округов проводились избирательные собрания, на которых избирались от 2 до 5 депутатов из 75 депутатов парламента. На городских избирательных участках были назначены один, два или четыре из 39 депутатов парламента.

Выборы проводились в период с 20 августа по 10 сентября 1900 года. На 431 выборах в сельской местности было выдвинуто в общей сложности 3 582 выборщика. На 39 выборах в городах было выдвинуто в общей сложности 2015 выборщиков. Избирательные собрания проводились в период с 27 августа по 22 октября 1900 года. Избирательные собрания в округах Смаленен и Сёндре-Бергенхус были отклонены, а новые собрания по выборам были проведены 1 ноября 1900 года и 19 апреля 1901 года, соответственно. Новый Стортинг начал работу 11 октября 1900 года.

Результаты

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1900 год в Норвегии